Woranau (andere Transkription Voranau) ist der Familienname folgender Personen:
 Aljaksandr Woranau (* 1990), weißrussischer Skilangläufer
 Wital Woranau (* 1983), weißrussischer Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber